Als ein Hoch-Rundfahrgeschäft bezeichnet man ein Fahrgeschäft auf einer Kirmes, das sich drehen, aber auch gleichzeitig nach oben fahren kann. Beispiele dafür sind:

 Mr. Gravity
 Experience

Fahrgeschäftstyp